Иоганн Эрнст Людвиг Фальке (; ,  — , ) — профессор ветеринарии с 1829 года в Ветеринарном институте в Дрездене, с 1847 года в Йене. В 1861 году награждён Медалью Котениуса.

Труды 
 Lehrbuch über den Hufbeschlag und die Hufkrankheiten. — Лпц., 1848 (2 изд.: 1859).
 Lehrbuch der gesamten Tierarzneiwissenschaft. — Лпц., 1855.
 Die Prinzipien der Vergleichenden Pathologie und Therapie der Haussäugethiere. — Эрланген, 1860.
 Die Influenza des Pferdes. — Йена, 1862.
 Der Milzbrand und die Hundswut sind Typhen. — Йена, 1861.
 Die Lehre von den Krankheiten der Zucht- und der jungen Tiere. — Лпц., 1867.
 Tierärztliche Jahrbücher. — Лпц., 1878—1880.

Примечания

Литература 
 

Ветеринары Германии